Die Handball-Bundesliga 1995/96 war die 18. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 30. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 6. September 1995 und endete mit dem letzten Spieltag am 14. April 1996.

Saisonverlauf 
16 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 1996. Aufsteiger zur neuen Saison waren der OSC 04 Rheinhausen und TSV GWD Minden. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 22. Mal statt.

Deutscher Meister 1996 wurde zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der HSV Düsseldorf und VfL Bad Schwartau.

In 240 Spielen fielen mit insgesamt 11.158 Toren (ø 46,5 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 1,1 Tore mehr als in der Saison 1994/95. Dabei gab es 146 Heimsiege, 27 Unentschieden und 67 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der THW Kiel am 26. Spieltag mit 38:18 gegen den VfL Bad Schwartau. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 13. Spieltag die Mannschaft des TBV Lemgo mit 16:28 beim VfL Bad Schwartau. Das torreichste Spiel fand am 5. Spieltag zwischen der SG Wallau/Massenheim und dem TV Großwallstadt statt und endete 40:26. Das waren 19 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Sechs Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: OSC 04 Rheinhausen (1×), TBV Lemgo (1×), SG Flensburg-Handewitt (2×), TuS Nettelstedt (3×), SG Wallau/Massenheim (4×) und THW Kiel (19×). Torschützenkönig wurde mit 230 erzielten Toren Martin Schwalb von der SG Wallau/Massenheim.

Den zum 22. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der SC Magdeburg.

Außerdem gewann der TBV Lemgo den Europapokal der Pokalsieger.

Statistik

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1995/96 gewann die Mannschaft des SC Magdeburg. Sie besiegte im Finale am 1. Mai 1995 in Hamburg die Mannschaft von TUSEM Essen mit 20:18.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1995/96

1995
Handballsaison 1995/96